Papež Nikolaj je bilo ime več papežev:

 Papež Nikolaj I. (858–867)
 Papež Nikolaj II. (1059–1061)
 Papež Nikolaj III. (1277–1280)
 Papež Nikolaj IV. (1288–1292)
 Papež Nikolaj V. (1447–1455)

Protipapež 

 Protipapež Nikolaj V. (1328–1330)